Prinzipienethik steht für verschiedenen Ethik-Modelle, z. B.

 Modell nach Kant; siehe Kategorischer Imperativ
 Vier-Prinzipien-Modell nach Beauchamp und Childress; siehe Medizinethik#Die vier Prinzipien